Потудань — значения:

 Потудань — река в Белгородской и Воронежской областях
 Потудань — село в Белгородской области.
 Река Потудань — повесть Андрея Платонова